Тино Хрупалла (, род. , Вайсвассер, ГДР) — германский политик. Сопредседатель партии Альтернатива для Германии совместно с Йоргом Мойтеном, член бундестага (с 2017 года).

Биография 
Тино Хрупалла родился 14 апреля 1975 года в городе Вайсвассер в ГДР.

Он выучился и c 2003 года работал в качестве маляра и декоратора.

В 2015 году Хрупалла вступил в АдГ.

И в 2017 году на федеральных парламентских выборах в бундестаг в избирательном округе района Гёрлиц (Саксония) победил генерального секретаря саксонского отделения ХДС Михаэля Кречмера — который до этого 15 лет был депутатом бундестага.

Он является одним из пяти заместителей главы федеральной парламентской группы АдГ.

30 ноября 2019 года был избран сопредседатель партии Альтернатива для Германии вместо Александера Гауланда — который сам предложил его кандидатуру взамен себя.

Примечания 

Политики Германии
Члены партии «Альтернатива для Германии»
Члены бундестага Германии от Саксонии